Pérignac bezeichnet:
 Pérignac (Charente), eine Gemeinde im Département Charente, Frankreich
 Pérignac (Charente-Maritime), eine Gemeinde im Département Charente-Maritime, Frankreich
 Kloster Pérignac bei Montpezat im Département Lot-et-Garonne